Орначуэлос () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-Медио-дель-Гвадалькивир. Занимает площадь 911 км². Население — 4696 человек (на 2010 год). Расстояние — 51 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Hornachuelos Rural
 Hornachuelos

Муниципалитеты Кордовы
Населённые пункты Кордовы